Miejscowości w Polsce:
 Badowo-Dańki
 Badowo-Mściska